Contea di Deuel o Deuel County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Deuel (Dakota del Sud)
 Contea di Deuel (Nebraska)